Název Vlčnov může označovat:
 Vlčnov – obec v okrese Uherské Hradiště

 Vlčnov (Chrudim) – část města Chrudim v okrese Chrudim
 Vlčnov (Zavlekov) – část obce Zavlekov v okrese Klatovy
 Vlčnov (Starý Jičín) – část obce Starý Jičín v okrese Nový Jičín

Externí odkazy